Лас Маријанас има више значења:

 Лас Маријанас (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Маријанас (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику